Pinzán Morado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pinzán Morado, Guerrero, ort, Ajuchitlán del Progreso, 
 Pinzán Morado, Delstaten Mexiko, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar